Triphragmium är ett släkte av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Triphragmium i familjen Raveneliaceae, ordningen Pucciniales, klassen Pucciniomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Raveneliaceae, ordningen rostsvampar, klassen Tremellomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Triphragmium